Die 54. Nordischen Skiweltmeisterschaften wurden vom 21. Februar bis zum 5. März 2023 in Planica (Slowenien) ausgetragen. Slowenien war erstmals Austragungsort von FIS-Weltmeisterschaften.

Die Sprungwettbewerbe fanden auf den Bloudkova-Schanzen statt, die Langlaufwettbewerbe im angrenzenden Langlaufstadion.

In den drei nordischen Sportarten wurden in 24 Wettbewerben Medaillen vergeben werden. Im Vergleich zu 2021 wurde in der Nordischen Kombination der Mixed-Teamwettbewerb neu in das Programm aufgenommen und der Teamsprint der Männer gestrichen. Damit gab es im Skilanglauf zwölf Entscheidungen, im Skispringen sieben und in der Nordischen Kombination fünf. Es wurden 12 Wettbewerbe für Männer ausgetragen, zehn für Frauen und zwei im Mixed.

Wahl des Austragungsortes 

Die Weltmeisterschaften wurden auf dem 51. FIS-Kongress vom 13. bis 19. Mai 2018 im griechischen Costa Navarino vergeben. Die Bewerber waren Trondheim in Norwegen und das slowenische Planica. Trondheim hatte sich zuvor erfolglos für die Weltmeisterschaften 2021 beworben, Planica für 2017, 2019 und 2021. Das detaillierte Bewerbungskonzept musste bis zum 1. September 2017 vorgelegt werden.

Am 17. Mai 2018 erhielt Planica im vierten Anlauf den Zuschlag.

Terminplan

Medaillenspiegel

Skilanglauf

Männer

Sprint klassisch 

Weltmeister 2021: 

Gemeldet: 139 Athleten, nicht gestartet: 5, disqualifiziert: 1
Datum: 23. Februar 2023

Teamsprint Freistil 

Weltmeister 2021:   Erik Valnes und Johannes Høsflot Klæbo

Gemeldet: 34 Teams, nicht gestartet: 0, disqualifiziert: 0
Datum: 26. Februar 2023

15 km Freistil 

Weltmeister 2021: 

Gemeldet: 162 Athleten, nicht gestartet: 4, disqualifiziert: 1, nicht beendet: 2

Datum: 1. März 2023

30 km Skiathlon 

Weltmeister 2021:  (RSF)

Gemeldet: 66 Athleten, nicht beendet: 5, überrundet: 16
Datum: 24. Februar 2023

50 km klassisch Massenstart 

Weltmeister 2021: 

Gemeldet: 51 Athleten, nicht beendet: 3, nicht gestartet: 2

Datum: 5. März 2023

4 × 10-km-Staffel 

Weltmeister 2021:   Pål Golberg, Emil Iversen, Hans Christer Holund, Johannes Høsflot Klæbo

Die Staffeln ab Platz 14 wurden nach Überrundung aus dem Rennen genommen.

Gemeldet: 15 Nationen

Datum: 3. März 2023

Frauen

Sprint klassisch 

Weltmeisterin 2021: 

Gemeldet: 100 Athletinnen, nicht gestartet: 1, nicht beendet: 0

Datum: 23. Februar 2023

Teamsprint Freistil 

Weltmeisterinnen 2021:   Maja Dahlqvist und Jonna Sundling

Gemeldet: 26 Teams, nicht gestartet: 0, disqualifiziert: 0
Datum: 26. Februar 2023

10 km Freistil 

Weltmeisterin 2021: 

Gemeldet: 82 Athletinnen, nicht gestartet: 1, nicht beendet: 1
Datum: 28. Februar 2023

15 km Skiathlon 

Weltmeisterin 2021: 

Gemeldet: 54 Athletinnen, nicht beendet: 1, überrundet: 3
Datum: 25. Februar 2023

30 km klassisch Massenstart 

Weltmeisterin 2021: 

Gemeldet: 46 Athletinnen, nicht gestartet: 2, nicht beendet: 2

Datum: 4. März 2023

4 × 5-km-Staffel 

Weltmeisterinnen 2021:   Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm

Gemeldet: 13 Nationen

Datum: 2. März 2023

Skispringen

Männer

Normalschanze 

Weltmeister 2021: 

Datum: 25. Februar 2023

Normalschanze HS 102

Großschanze 

Weltmeister 2021: 

Datum: 3. März 2023

Großschanze HS 138

Team 

Weltmeister 2021:   Pius Paschke, Severin Freund, Markus Eisenbichler, Karl Geiger

Datum: 4. März 2023

Großschanze HS 138

Frauen

Normalschanze 

Weltmeisterin 2021: 

Gemeldet: 40 Athletinnen, nicht gestartet: 0, gewertet: 40

Datum: 23. Februar 2023

Normalschanze HS 102

Großschanze 

Weltmeisterin 2021: 

Datum: 1. März 2023

Großschanze HS 138

Team 

Weltmeisterinnen 2021:   Daniela Iraschko-Stolz, Sophie Sorschag, Chiara Hölzl, Marita Kramer

Datum: 25. Februar 2023

Normalschanze HS 102

Mixed 

Weltmeister 2021:   Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Anna Rupprecht, Karl Geiger

Datum: 26. Februar 2023

Normalschanze HS 102

Quelle: Offizielle Ergebnisliste

Nordische Kombination

Männer

Normalschanze/10 km 

Weltmeister 2021: 

Gemeldet: 48 Athletinnen, nicht beendet: 1, gewertet: 47

Datum: 25. Februar 2023

Normalschanze HS 102/10 km

Großschanze/10 km 

Weltmeister 2021: 

Gemeldet: 48 Athletinnen, nicht gestartet: 1, gewertet: 47

Datum: 4. März 2023

Großschanze HS 138/10 km

Team 

Weltmeister 2021:   Espen Bjørnstad, Jørgen Graabak, Jens Lurås Oftebro, Jarl Magnus Riiber

Datum: 1. März 2023

Großschanze HS 138/4 × 5 km

Frauen

Normalschanze/5 km 

Weltmeisterin 2021: 

Gemeldet: 31 Athletinnen, gewertet: 31

Datum: 24. Februar 2023

Normalschanze HS 102/5 km

Mixed 

Weltmeister 2021: nicht im Programm

Datum: 26. Februar 2023

Normalschanze HS 102/2 × 5 km + 2 × 2,5 km

Quelle: Offizielle Ergebnisliste

Weblinks 
 Offizielle Website (slowenisch, englisch)
  – Skilanglauf
  – Skispringen
  – Nordische Kombination

Einzelnachweise 

2023
Sportveranstaltung 2023
Sportveranstaltung in Kranjska Gora
2023